Шемаров — фамилия; имеет женскую форму Шемарова.
 Шемаров, Алексей Николаевич (род. 1982) — борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта России, заслуженный мастер спорта Белоруссии.
 Шемаров, Василий Михайлович (1922—2015) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.